Moston kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Moston, Cheshire East, civil parish i England, 
 Moston, Cheshire West and Chester, ort i England,